Карандаш — гора на Южном Урале в Кусинском районе, Челябинской области.

Этимология 
Название предложено в 1958 году из-за месторождений графита, который раньше называли «карандашный камень».

География 
Расположена на территории Аршинского заказника, по соседству с горами Тураташ, Таганай и Юрма, между реками Азяш и Куса.

Состоит из магматической горной породы израндит, название которого происходит от названия реки Изранда, которая берет своё начало от горы Карандаш. Высота Карандаша 610,9 метров над уровнем моря. Имеет конусообразную форму с высокой вытянутой вершиной, с редкими скальными выходами. Большая часть поверхности горы заросла деревьями. Овчинников и Дунаев, с помощью калий-аргонового метода определили возраст израндитов (3,3-4,2 млрд лет).

Ссылки 
 

Горные вершины Урала
Горные вершины Челябинской области